

Населені пункти та їхні частини

 Ковале — село в гміні Оборники-Шльонські Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ковале — село в гміні Серадз Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Ковале — село в гміні Бабошево Плонського повіту Мазовецького воєводства
 Ковале — село в гміні Прашка Олеського повіту Опольського воєводства
 Ковале — село в гміні Кузьниця Сокульського повіту Підляського воєводства
 Ковале — село в гміні Вишкі Більського повіту Підляського воєводства
 Ковале — село в гміні Сураж Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Ковале — село в гміні Прабути Квідзинського повіту Поморського воєводства
 Ковале — село в гміні Кольбуди Ґданського повіту Поморського воєводства
 Ковале — село в гміні Скочув Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Ковале — частина міста Вроцлав в Нижньосілезькому воєводстві
 Ковале — частина міста Гданськ в Поморському воєводстві
 Ковале — частина села Зомб у гміні Поронін Татранського повіту Малопольського воєводства
 Ковале — частина села Стришава в гміні Стришава Суського повіту Малопольського воєводства
 Ковале — частина села Камень у гміні Камень Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ковале — частина села Хващино в гміні Жуково Картузького повіту Поморського воєводства
 Ковале — частина села Рибажовиці в гміні Бучковіце Бельського повіту Сілезького воєводства
 Ковале — частина села Отоля в гміні Жарновець Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Ковале — частина села Вещента в гміні Ясениця Бельського повіту Сілезького воєводства
 Ковале — частина села Вепш у гміні Радзехови-Вепш Живецького повіту Сілезького воєводства
 Ковале — частина села Єжовець у гміні Ключевсько Влощовського повіту Свентокшиського воєводства
 Ковале — частина села Маже в гміні Каліново Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ковале — колонія в гміні Конописька Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Ковале — осада в гміні Сераковіце Картузького повіту Поморського воєводства
 Ковале — осада в гміні Пененжно Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ковале — лісова осада в гміні Осечна Лещинського повіту Великопольського воєводства

Див. також 
 Ковалі

Примітки